GTA steht für:
 Ganztagsangebot, siehe Ganztagsschule
 Gebäudetechnische Anlage, siehe Versorgungstechnik
 Gendarmerie des Transports Aériens, französische Luftverkehrsgendarmerie, Teil der Gendarmerie nationale
 Geräteträger, Allradversion des Fendt Geräteträgers
 Gesellschaft für Gestalttheorie und ihre Anwendungen
 Gestaltungstechnischer Assistent, eine berufliche Ausbildung in Deutschland
 Gran Turismo Alleggerita, eine Sportwagenversion von Alfa-Romeo-Fahrzeugen (alleggerita = Leichtbau-), siehe Alfa Romeo GTA
 Grand Theft Auto, Videospielserie
 Grand Theft Auto (Computerspiel), Computerspiel von 1997 und erster Teil der gleichnamigen Reihe
 Grand Theft Auto, US-amerikanische Bezeichnung für den Straftatbestand „Schwerer Kraftfahrzeugdiebstahl“
 Grande Traversata delle Alpi, Fernwanderweg in den italienischen Westalpen
 Grande Traversée des Alpes, Fernwanderweg in den französischen Westalpen
 Greater Toronto Area, der Großraum Toronto in Kanada
 Grande Traversée des Ardennes, Fernwanderweg in Belgien
 GreenTech Automotive, ein US-amerikanischer Hersteller von sogenannten Neighbourhood Electric Vehicles
 Groupware Task Analysis, Methode zur Analyse und Modellierung von Arbeitsabläufen in Gruppen
 GTA Motor, ein spanischer Automobilhersteller
 GTA Spano, Supersportwagen, einziges Modell des spanischen Automobilherstellers GTA Motor
 Alfa Romeo GTA, italienischer Sportwagen
 Alfa Romeo 147 GTA, italienisches Automobil
 Alfa Romeo 156 GTA, italienisches Automobil
 Alfa Romeo MiTo GTA, italienisches Konzeptauto
 Pontiac Firebird Trans Am GTA, US-amerikanischer kompakter Sportwagen
 (Renault) Alpine GTA, französischer Sportwagen
 Renault GTA, Sportversion des Renault Alliance, US-amerikanisches Automobil
 Institut für Geschichte und Theorie der Architektur (gta) an der ETH Zürich
 Gatokae Aerodrome (IATA-Code), Flugfeld auf Nggatokae, New-Georgia-Archipel, Salomonen

gta steht für:
 Guató (ISO-639-3-Code), eine der Macro-Ge-Sprachen

Abkürzung